Octobranchus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Marion och Bobretzky 1875. Enligt Catalogue of Life ingår Octobranchus i familjen Trichobranchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Terebellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Octobranchus